Collegio elettorale di Merano – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Merano – collegio elettorale del Senato della Repubblica